Eero Kolehmainen – fondista finlandese
 Hannes Kolehmainen – maratoneta e mezzofondista finlandese
 Mikko Kolehmainen – ex canoista finlandese
 Toni Kolehmainen – ex calciatore finlandese